

Codici 
 LOO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Laghouat (Algeria)

Geografia
 Loo – cittadina russa parte del comune di Soči
 Loo – torrente della Valle del Lys, affluente del Lys
 Colle del Loo – valico tra il Piemonte e la Valle d'Aosta

Persone
 Loo Hor-kuay (...–2009) – cestista taiwanese naturalizzato hongkonghese
 Richard Loo (1903-1982) – attore cinematografico e televisivo statunitense di origini cinesi

Pagine correlate
van Loo